Volleybal is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
Volleybal stond voor het eerst op het programma van de derde Middellandse Zeespelen, die in 1959 gehouden werden in het Libanese Beiroet. Sindsdien stond de sport op elke editie van de Middellandse Zeespelen op het programma. Tijdens de eerste editie konden enkel mannen strijden om de medailles. Hoewel vrouwen reeds vanaf 1967 konden deelnemen aan de Middellandse Zeespelen, zou het toch nog tot 1975 duren vooraleer vrouwen mochten aantreden in de volleybalcompetitie. Sindsdien werd er elke editie zowel een toernooi voor mannen als voor vrouwen georganiseerd.

Van 2005 tot en met 2018 werd er ook een beachvolleybaltoernooi georganiseerd, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Onderdelen

Medaillewinnaars

Zaalvolleybal mannen

Zaalvolleybal vrouwen

Beachvolleybal mannen

Beachvolleybal vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen